Diese Liste enthält die vom kanadischen Umweltministerium Natural Resources Canada als „Seen in Kanada“ bezeichneten Gewässer, die größer als 400 km² sind. Die Gesamtfläche beinhaltet die Fläche von Inseln.

Weitere Seen 
Hier folgt ohne spezifische Aufnahmekriterien eine Liste weiterer Seen.

A 
 Lake Ainslie
 Anishinabi Lake

B 
 Balsam Lake (Kawartha Lakes)
 Lake of Bays
 Lac Bécard
 Lake Bennett
 Berg Lake
 Big Canon Lake
 Big Kalzas Lake
 Bow Lake (Alberta)
 Brampton Lake
 Bridge Lake (See in British Columbia)
 Buttle Lake

C 
 Caribou Lake (Caribou River, Manitoba)
 Caribou Lake (Caribou River, Ontario)
 Cedar Lake (Petawawa River)
 Lake Champlain
 Lac Châteauguay
 Lac Châtelain
 Chemong Lake
 Cigar Lake
 Cormorant Lake
 Lake Couchiching
 Cultus Lake (Sweltzer River)

D 
 Drury Lake

E 
 Emerald Lake (Emerald River)
 Emerald Lake (Yukon)
 Esnagami Lake

F 
 Ferguson Lake (Ferguson River)
 Finlayson Lake
 François Lake

G 
 Gardiner-Staudamm
 Réservoir La Grande 3
 Réservoir La Grande 4
 Great Central Lake

H 
 Harrison Lake
 Head Lake (Drag River)
 Head Lake (Head River)
 Henley Lake

K 
 Kabinakagami Lake
 Kagianagami Lake
 Kalamalka Lake
 Kamloops Lake
 Lake Kawaweogama
 Kinney Lake

L 
 Lady Evelyn Lake
 Lake Laberge
 Lac Le Moyne
 Long Lake (Kenogami River)
 Longlegged Lake
 Loughborough Lake
 Lake Louise

M 
 Makoop Lake
 Maligne Lake
 Mallery Lake
 Lake Manitou
 Marchington Lake
 Medicine Lake
 Lac Meech
 Lac Mégantic
 Lac Memphrémagog
 Mica-Staudamm
 Lake Minnewanka
 Lac Mistinibi
 Lac Mitis
 Moraine Lake
 Muncho Lake

N 
 Nagagami Lake
 Nares Lake
 Nejanilini Lake
 Nemegosenda Lake
 Nimpo Lake
 North Caribou Lake

O 
 Obakamiga Lake
 Okanagan Lake
 Old Man's Lake
 Old Wives Lake
 Onaman Lake
 O’Sullivan Lake
 Oxtongue Lake

P 
 Lac Parry
 Lac du Pélican
 Peyto Lake

R 
 Red Cedar Lake
 Red Lake (Chukuni River)
 Revelstoke-Talsperre
 Rice Lake (Trent River)
 Lac Romanet

S 
 Lac Saint-François
 Lac Saint-Louis
 Lac Saint-Pierre
 Schwatka Lake
 Lake Scugog
 Seseganaga Lake
 Shoal Lake
 Shuswap Lake
 Skaha Lake
 Smoothrock Lake
 Sproat Lake
 Sturgeon Lake (Kawartha Lakes)
 Sydney Lake

T 
 Tagish Lake
 Lac Tasialujjuaq
 Lake Temagami
 Lac Témiscamingue
 Teslin Lake
 Turtle Lake

U 
 Utikuma Lake

W 
 Wanapitei Lake
 Wellesley Lake

Weblink und Quelle 
 Webseite des kanadischen Statistikamts
 Umweltministerium Natural Resources Canada

Kanada
!